Burgsee ist der Name u. a. folgender Seen:

Burgsee (Schwerin) in Mecklenburg-Vorpommern
Burgsee (Bad Salzungen) in Thüringen
Burgsee (Gadebusch) in Mecklenburg-Vorpommern
Burgsee (Liepen) in Mecklenburg-Vorpommern
Burgsee (Neu Gaarz) in Mecklenburg-Vorpommern
Burgsee (Plau am See) in Mecklenburg-Vorpommern
Burgsee (Schleswig) in Schleswig-Holstein
Burgsee (Seelow-Land) in Brandenburg

Siehe auch

 Borgsee (Begriffsklärung)